Левент може да се отнася за:

 Левент – мъжко турско име;
 Левент – квартал на Истанбул, Турция;

Вижте също 
 Левента – хълм над Русе, на него е разположен някогашния османско военно укрепление Левент табия.
 Халук Левент – турски метъл китарист и вокал.